9Y steht für:
 Air Kazakhstan, ehemalige kasachische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Trinidad und Tobago

9Y